Два корабля Королевского флота носили имя HMS Saumarez, в честь адмирала Сумареса:

 HMS Saumarez — лидер эскадренных миноносцев типа Parker; спущен на воду в 1916; продан в 1931.
 HMS Saumarez (G12) — эскадренный миноносец типа S; спущен на воду в 1942; продан в 1950.